Вистабе́лья-де-Уэ́рва (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 21,8 км². Население — 50 человек (на 2010 год). Расстояние — 62 км до административного центра провинции.

Галерея

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы